Jonathan Adams (1967) – attore statunitense
Jonathan Adams – architetto gallese
Jonathan Adams (1931-2005) – attore britannico
Jonathan Adams (1992) – atleta paralimpico britannico
Jonathan Adams – chitarrista del gruppo musicale Montana Skies